Ноткин — еврейская фамилия, произошедшая от еврейской имени Ноте (мужская форма имени Натан).

Известные представители 
 
 Ноткин, Борис Исаевич (1942—2017) — советский и российский телевизионный журналист и ведущий.
 Ноткин, Иосиф Исаакович (род. 1928) — советский архитектор.
 Ноткин, Нота Хаимович — российский предприниматель и общественный деятель конца XVIII — начала XIX века.

Примечания